Quirino kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Quirino, provins, Cagayandalen,

Mexiko 

 Quirino, Mexiko, ort, Jalisco, Degollado, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar